

Sigle 
Radio Televisyen Malaysia
Régie des Transports de Marseille
Release to manufacturing
Rete Televisiva Marche, tv locale marchigiana
Rete Televisiva Manduria, tv locale pugliese

Codici 
 RTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Rotterdam (Paesi Bassi)
 rtm – codice ISO 639-3 della lingua rotumana